Иван Фундора (, ) — кубинский борец вольного стиля, многократный победитель Панамериканских чемпионатов, чемпион Панамериканских игр, призёр чемпионата мира, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, участник двух Олимпиад.

Карьера 
Выступал в средней весовой категории (до 74 кг). В 2003—2010 годах восемь раз подряд становился победителем Панамериканских чемпионатов по борьбе. В 2007 году в Рио-де-Жанейро Фундора стал победителем Панамериканских игр. В том же году он завоевал бронзу чемпионата мира в Баку.

На Олимпиаде 2004 года в Атланте Фундора победил индуса , японца , чемпиона предыдущих Олимпийских игр в Сиднее канадца Даниэля Игали, но уступил представителю Казахстана Геннадию Лалиеву. В утешительной схватке с поляком  кубинец сумел завоевать олимпийскую бронзу.

На следующей Олимпиаде в Пекине Фундора победил австралийца , американца Бена Аскрена, но уступил будущему чемпиону этой Олимпиады россиянину Бувайсару Сайтиеву. В утешительной серии кубинец победил южнокорейца , но в схватке за бронзу проиграл болгарину Кирилу Терзиеву и занял пятое место.

Ссылки 
 
 

Борцы Кубы
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы Панамериканских игр по борьбе
Борцы среднего веса
Чемпионы Панамерики по борьбе